«Домашняя работа» () — американская мелодрама режиссёра Гэвина Вьесена, снятая по его собственному сценарию. В главных ролях — Фредди Хаймор и Эмма Робертс. Премьера состоялась 23 января 2011 на кинофестивале «Сандэнс».

Фильм получил много негативных отзывов кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 20 % положительных рецензий из 112, со средним рейтингом 4,3 из 10. На Metacritic — 36 баллов из 100 на основе 28 обзоров.

Сюжет 

Джордж — одинокий и замкнутый подросток, которого мало что интересует в жизни. У него есть талант к рисованию, однако этот дар пропадает впустую, также как и школьное образование парня, уже давно не слушающего учителей и не выполняющего домашние задания. Но однажды Джордж знакомится со сложной девушкой Салли, которая проявляет к нему дружеский интерес. Со временем эти отношения перерастают в нечто большее, и Джордж оказывается перед самым важным уроком в его жизни — уроком любви, который он просто обязан выучить.

В ролях 
 Фредди Хаймор — Джордж Зинавой
 Эмма Робертс — Салли Хау
 Майкл Ангарано — Дастин Мейсон
 Элизабет Ризер — Шарлотта Хау
 Рита Уилсон — Вивиан Сарджент
 Сэм Робардс — Джек Сарджент
 Алисия Сильверстоун — мисс Херман
 Блэр Андервуд — директор Билл Мартинсон

Примечания

Ссылки 

 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке